DFB-Pokal 1981-82 (mannen)
 DFB-Pokal 1981-82 (vrouwen)